Mockingbird steht für:

 (Northern) Mockingbird, die Spottdrossel, der „Staatsvogel“ mehrerer US-Bundesstaaten
 Mockingbird (1997), Lied und gleichnamiger Titel eines Kompilations-Albums der englischen Rock-Band Barclay James Harvest 
 Mockingbird (Eminem-Lied), Song des Rappers Eminem aus dem Jahr 2005
 Mockingbird (2014), US-amerikanischer Horrorfilm
 Deckname einer US-Geheimoperation, siehe Operation Mockingbird

Siehe auch:
 Mockingboard
 To Kill a Mockingbird